Charlotteina mreža, roman E. B. Whitea
Charlotteina mreža (1973), film Charlesa A. Nicholsa
Charlotteina mreža 2, film Marija Pilusa 
Charlotteina mreža (2006), film Garyja Winicka